Farbfilm steht für:
 Farbfilm, kinematografisches Verfahren zur Aufnahme bewegter Bilder in Farbe
 farbempfindliches Aufnahmemedium eines Fotoapparates oder einer Filmkamera, siehe Farbfotografie
 Farbdruck, dessen Druckschicht aus UV-härtender Druckfarbe auf dem Trägermaterial durch UV-Licht vernetzt oder ausgehärtet wird
 Farbfilm Verleih, ein deutscher Filmverleih

Siehe auch:
 Du hast den Farbfilm vergessen, Schlager von Nina Hagen (1974)